Belgrave – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Belgrave – miejscowość w Anglii, w hrabstwie w hrabstwie Wielki Londyn
 Belgrave Square
 Belgrave – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Belgrave – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Belgrave Hall
 Belgrave (Melbourne) miejscowość w Melbourne (Australia)
 Belgrave – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire